

Населені пункти та їхні частини

 Цехомін — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Цехомін — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Цехомін — частина села Хрусьле в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки